Hartweg kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Theodor Hartweg, 1812 - 1871, tysk botanist
 Norman Edouard Hartweg, 1904 - 1964, amerikansk zoolog

Robotskapade auktorsförkortningar